Up the Creek, film américain de Val Guest sorti en 1958 ;
 Up the Creek, titre original de Les Branchés du Bahut, film américain de Robert Butler sorti en 1984 ;